Die Scottish Football League Division One wurde 1973/74 zum 74. Mal ausgetragen. Es war zudem die 77. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 1. September 1973 und endete am 10. Mai 1974. In der Saison 1973/74 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 29. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Die Bhoys qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1974/75. Der Ligapokalsieger FC Dundee, sowie Vizemeister Hibernian Edinburgh qualifizierten sich für den UEFA-Pokal. Als unterlegener Pokalfinalist qualifizierte sich Dundee United für den Europapokal der Pokalsieger. Der FC East Fife und der FC Falkirk stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 26 Treffern John Deans von Celtic Glasgow.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1973/74 bei statto.com
 Scottish Division One 1973/74 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1973/74
1973 74